Чульман — селище міського типу в Якутії, Росія
 Чульман — річка в Росії, ліва притока Тимптону, басейн Алдану
 Чульман — аеропорт в Якутії, обслуговує місто Нерюнгрі